Уильям Хант:
 Хант, Уильям Генри (1790—1864) — английский художник.
 Хант, Уильям Моррис (1824—1879) — американский художник, его брат — Хант, Ричард Моррис.
 Хант, Уильям Холман (1827—1910) — английский живописец.
 См. также 
 Хант, Уильям Мартин (род. 1971) — американский мультижанровый барабанщик.